Openbaring (concept), een proces waarmee een god zichzelf bekendmaakt aan de mensen
Apocalyptiek, een literair genre waarbij de hoofdpersoon en/of auteur een goddelijke openbaring (Grieks: αποκάλυψη apokálypse, 'onthulling', 'ontsluiering') ontvangt 
Openbaring van Johannes, het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel

Zie ook 
apocalyps